Filips IV van Frankrijk de Schone (Philippe le Bel) (1268-1314), koning van Frankrijk.
 Filips I van Castilië de Schone (Philippe le Beau) (1478-1506), zoon van Maximiliaan I van Oostenrijk en Maria van Bourgondië, en vader van Karel V.